Esta es la décima edición de la aparición de los Torneos WTA Premier 5, los cuales son inferiores tanto en distribución de puntaje como en distribución de premios a los Premier Mandatory, además continúa con su aparición desde el 2009.

Torneos

Resultados

Desarrollo de los torneos 
Clave

Catar

Individuales

Dobles

Roma

Individuales

Dobles

Toronto

Individuales

Dobles

Cincinnati

Individuales

Dobles

Wuhan

Individuales

Dobles

Referencias

Enlaces externos 
 Asociación Femenina de Tenis (WTA) Página oficial
 Federación Internacional de Tenis (ITF) Página oficial

2018